Чёкар () — община на Аландских островах, Финляндия. Общая площадь территории — 2165,01 км², из которых 2101,46 км² — вода.

Демография 
На 31 января 2011 года в общине Чекар проживают 260 человек: 145 мужчин и 115 женщин.

Финский язык является родным для 9,27 % жителей, шведский — для 90,73 %. Прочие языки являются родными для 0 % жителей общины.

Возрастной состав населения:
 до 14 лет — 13,08 %
 от 15 до 64 лет — 61,54 %
 от 65 лет — 25 %

Изменение численности населения по годам:

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт общины 

Общины Финляндии
Населённые пункты Аландских островов